Emil Tomažič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Emil Tomažič (1892 - 1945), gradbenik
 Emil Tomažič (1927 - 2009), politik